On nomme balisiers des plantes à fleurs de l'ordre des Zingibérales,
 soit du genre Canna (comme Canna indica), de la famille des Cannaceae,
 soit du genre Heliconia (comme Heliconia caribaea, Heliconia rostrata, etc.), de la famille des Heliconiaceae.

Flore (nom vernaculaire)